Boudy steht für:

 Boudy, Gemeinde im Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien
 Boudy (Jesenice), Ortsteil der Gemeinde Jesenice u Sedlčan, Okres Příbram, Středočeský kraj, Tschechien
 Boudy (Skryje), Ortsteil der Gemeinde Skryje, Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Tschechien
 Boudy-de-Beauregard, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, Frankreich